Гарбузы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гарбузы — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Гарбузы — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Украина 
 Гарбузы — село в Богодуховском районе Харьковской области.